Warberg steht für:

Geografische Objekte
 Warberg, Gemeinde im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen 
 Burg Warberg, daselbst
 Warberg (Neunburg vorm Wald) Ortsteil im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf (Bayern)
 Burgstall Warberg, daselbst

Namensträger
 Burchard von Warberg (im 15. Jhd.) Bischof und Edelherr von Warberg.

Siehe auch
 Varberg
 Wahrberg
 Wahrenberg
 Warberger
 Warburg
 Warrenberg